Erwin Hentschel ist der Name folgender Personen:

* Erwin Hentschel (General) (1923–2013), deutscher General 
 Erwin Hentschel (Zoologe) (* 1934), deutscher Zoologe